A kis herceg (Le Petit Prince), Antoine de Saint-Exupéry legismertebb regénye
Filmek
 A kis herceg (The Little Prince) (1974) brit–amerikai film
 A kis herceg (Der kleine Prinz) (1990) nyugatnémet-osztrák tv-film
 A kis herceg (2005) magyar tv-film
 A kis herceg (Le Petit Prince) (2015) francia animációs film
Sorozatok
 A kis herceg, anime sorozat
 A kis herceg (2010) CGI rajzfilmsorozat, az eredeti könyv alapján
 A kisherceg, a Lost – Eltűntek című amerikai sorozat ötödik évadjának negyedik epizódja